Le Parti du socialisme démocratique (Allemagne)
 Le 
 Le Parti du socialisme démocratique (République tchèque)